EIU steht als Abkürzung für:

 Eastern Illinois University, Universität in Charleston, Illinois, Vereinigte Staaten
 Economist Intelligence Unit, Prognose- und Beratungsdienst der britischen Economist Group
 Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Rechtsbegriff aus dem deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz
 Eurasia International University, Universität in Jerewan, Armenien

EIU